Гроут () — название английской, а затем британской монеты в 4 пенса.

Персоналии 
 Гроут, Дик (род. 1930) — американский профессиональный баскетболист и бейсболист
 Гроут, Генрих Генрихович (род. 1951) — председатель Всесоюзного общественно-политического и культурно-просветительского общества советских немцев «Возрождение» («Видергебурт»).